Salzig bezeichnet:
 eine Geschmacksrichtung
 ein Hinweis auf den Salzgehaltes eines Objekts oder Materials

Siehe auch:

Salz
Bad Salzig